Михаи́л Краси́льников:
 Красильников, Михаил Михайлович (1933—1996) — русский поэт, диссидент.
 Красильников, Михаил Васильевич (1890—1961) — генерал-майор технических войск (1940).